Die Ganter Interior GmbH ist ein Unternehmen für Innenausbau undfür Kunden aus dem gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich in den Geschäftsfeldern Retail, Commercial und Residential aktiv.

Die Ganter Group beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiter und verfügt neben dem Stammsitz in Waldkirch im Schwarzwald über weitere Standorte in Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich.

Geschichte 
Der 2-Mann-Betrieb wurde 1995 von Michael Ganter und Albert Schlegel in einer Wohnung in Waldkirch gegründet. In die „Fabrik Sonntag“ zog er 1996 mit sechs Mitarbeiter um. 2005 wurde das Unternehmer in Ganter GmbH umfirmiert. Die Ganter Niederlassung in Tauberbischofsheim wurde 2008 gegründet. Von 2008 bis 2015 folgten weitere Länder.

Leistungen 
Im Bereich Retail entwickelt und baut das Unternehmen Verkaufsräume für Marken sowie für Einzelhändler.

Im Bereich Commercial realisieret Ganter als Generalunternehmer Bauprojekte im gewerblichen oder öffentlichen Bereich.

Im Bereich Residential realisiert das Unternehmen Wohnräume für private Bauherren und Investoren.

International 
Ganter Interior GmbH ist an folgenden Tochtergesellschaften beteiligt:
 Ganter Interior GmbH, Waldkirch mit Zweigniederlassung in Tauberbischofsheim
 Ganter Italia srl, Meran & Vicenza
 Ganter Suisse AG, Schenkon

Kunden 
Zum Kundenstamm im Retail Bereich zählten laut eigenen Angaben im Jahr 2019 unter anderem Adidas, Diesel, H&M, Mercedes-Benz, Nike, Porsche Design, Sony, Tesla sowie Einzelkunden verschiedener Größe.

Auszeichnungen 

Ganter Interior hat verschiedene Auszeichnungen gewonnen:
 2012
 Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg
 Top Arbeitgeber Deutschland
 2011
 Europe‘s 500 job creating companies
 ADAM Award in der Kategorie M für den Messeauftritt auf der Euroshop 2011, Düsseldorf
 2010
 EUROPE’S 500: Top 500 der europäischen Unternehmen mit dem stärksten Umsatz- und Mitarbeiterwachstum
 LEA-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg Ganter: Auszeichnung „sozial engagiert 2010“

Weblinks

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Emmendingen)
Bauunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1995
Waldkirch